Ко́льридж/Ко́лридж () — английская фамилия. Известные носители:
 Барон Колридж из Оттери Сент-Мэри в графстве Девоншир — наследственный титул в системе Пэрства Соединенного Королевства. 
 Кольридж, Сара (1802—1852) — английская поэтесса, дочь Сэмюэля Кольриджа.
 Кольридж, Сэмюэл Тейлор (1772—1834) — английский поэт-романтик.
 Кольридж, Хартли (1796—1849) — английский поэт, сын Сэмюэля Кольриджа.

Прочее
 Колридж — озеро ледникового происхождения на Южном острове Новой Зеландии.

См. также 
 Кольридж-Тейлор, Сэмюэл (1875—1912) — британский композитор, пианист и дирижёр.